

Anno 
 1061 – (MLXI in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1061 a.C.

Matematica 
 1061 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1061 Paeonia – asteroide della fascia principale del sistema solare